Чера — многозначный термин.

 Чера — дравидийская тамильская династия, правившая в Южной Индии в период с I по XII век.

Топоним 
 Чера — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия.

Фамилия 
 Чера, Пьерлуиджи (род. 1941) — итальянский футболист, игравший на позиции защитника.

См. также 
 Чери
 Черов